Angelin peut faire référence à:

à un prénom, porté par :
 Angelin Gazet (1568-1653), un jésuite français, pédagogue et homme de lettres
 Angelin German (1915-2015), un médecin, résistant et homme politique français
 Angelin Lovey (1911-2000), un religieux suisse qui fut prévôt de la congrégation
 Angelin Preljocaj (né en 1957, un danseur et chorégraphe français de danse contemporaine

à un gentilé relatif aux habitants de Los Angeles appelés Angelenos ou quelquefois Angelinos (les Angelins en français)

à un nom de famille:
 Nils Peter Angelin (1805-1876), paléontologue suédois

Voir aussi 
 Angeline (homonymie)
 Liste de prénoms français et de la francophonie

Prénom français
Prénom masculin